Pachanga steht für:
 Pachanga (Band), Reggaetongruppe aus Puerto Rico
 Pachanga (Genre), lateinamerikanischer Tanz